Открытый чемпионат Франции по теннису 2005 в мужском одиночном разряде проводился в 104-й раз. В основной сетке было 128 участников, 8 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё 21 прошли через квалификацию.

Испанец Рафаэль Надаль — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион — аргентинец Гастон Гаудио — уступил в четвёртом раунде.

Посев 

  Роджер Федерер (Полуфинал)
  Энди Роддик (Второй раунд)
  Марат Сафин (Четвёртый раунд)
 ''' Рафаэль Надаль (Титул)
  Гастон Гаудио (Четвёртый раунд)
  Андре Агасси (Первый раунд)
  Тим Хенмен (Второй раунд)
  Гильермо Кориа (Четвёртый раунд)
  Гильермо Каньяс (Четвертьфинал)
  Давид Налбандян (Четвёртый раунд)
  Йоахим Юханссон (Отказ)
  Николай Давыденко (Полуфинал)
  Иван Любичич (Первый раунд)
  Карлос Мойя (Четвёртый раунд)
  Томми Робредо (Четвертьфинал)
  Радек Штепанек (Третий раунд)
  Доминик Хрбаты (Первый раунд)
  Марио Анчич (Третий раунд)
  Томас Юханссон (Второй раунд)
  Давид Феррер (Четвертьфинал)
  Томми Хаас (Третий раунд)
  Николас Массу (Первый раунд)
  Себастьян Грожан (Четвёртый раунд)
  Фелисиано Лопес (Первый раунд)
  Фернандо Гонсалес (Третий раунд)
  Иржи Новак (Второй раунд)
  Филиппо Воландри (Третий раунд, отказ)
  Николас Кифер (Четвёртый раунд, отказ)
  Михаил Южный (Второй раунд)
  Ришар Гаске (Третий раунд)
  Хуан Игнасио Чела (Второй раунд)
  Хуан Карлос Ферреро (Третий раунд)
  Робин Сёдерлинг (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые